

Tramway 
 Ancienne ligne 460A Hannut - Verlaine (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 460B Fexhe-le-Haut-Clocher - Horion-Hozémont (SNCV Liège) ;
 Ancienne ligne 460C Ampsin - Verlaine (SNCV Liège) ;
 Autre nom de l'ancienne ligne 59 du réseau de Liège de la SNCV Liège.

Voir aussi 
  

460